«Аир» — художественный фильм 2009 года польского режиссёра Анджея Вайды.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал рассказ Ярослава Ивашкевича. Главная героиня — зрелая женщина по имени Марта, которую захватывают страстные отношения с юношей Богусом. Последний, собирая для неё аир на берегу реки, запутывается в зарослях и тонет.

В ролях 
 Кристина Янда — Марта.
 Павел Шайда — Богус.

Восприятие 
«Аир» был номинирован на «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале 2009 года, был удостоен премии Альфреда Бауэра. Критиками он был охарактеризован как «очень личный фильм, минималистичное произведение большой поэтической силы».

Примечания 

Фильмы Анджея Вайды